Пу́пышев — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «пупыш» (прыщ) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ев (-а).

Известные носители 
 
 Пупышев, Николай Васильевич (1906—2002) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.

См. также 
 Пупышево